

Toponyme

Belgique 
 Roucourt est une section de la ville belge de Péruwelz

France 
 Roucourt est une commune française située dans le département du Nord